

Étymologie 
Williams est basé sur le prénom  suivi du cas possessif (ou génitif), que l'on trouve dans d'autres noms comme , , , , etc.

Anthroponyme

Patronyme 

  ;
 Adam Williams (1922-2006), acteur américain ;
  ;
  ;
  ;
 Ali Williams (1981-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  ;
 Allison Williams (1988-), actrice et musicienne américaine ;
 Alvin Williams (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Alys Williams (1994-), joueuse américaine de water-polo ;
  ;
 Andre Williams (1936-2019), auteur, compositeur, nouvelliste, et musicien américain ;
 Andrew Williams (1977-), joueur et entraîneur de football jamaïcain ;
  ;
 Angel Williams (1981-), catcheuse canadienne ;
  ;
 Anson Williams (1949-), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
  ;
 Art Williams (1939-2018), joueur américain de basket-ball ;
 Arthur Williams (1964-), boxeur américain ;
 Arthur Trefusis Heneage Williams (1837-1885), homme d'affaires, agriculteur et homme politique canadien ;
  ;
 Avondale Williams (1977-), footballeur international des Îles Vierges britanniques ;
 Barney Williams (1977-), rameur canadien ;
 Barry Williams (1974-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Basil Williams (1891-1951), patineur artistique britannique ;
 Benjamin Samuel Williams (1824-1890), horticulteur anglais ;
 Bernie Williams (1968-), joueur de baseball et musicien américain ;
  ;
 Bertram Williams (1876-1934), tireur sportif canadien ;
  ;
  ;
 Blake Williams (1924-2003), joueur américain de basket-ball ;
 Blanche Wheeler Williams (1870-1936), archéologue américaine ;
 Boris Williams (1957-), batteur britannique ;
 Brad Williams (1918-1988), journaliste et auteur américain de roman policier ;
  ;
 Brooke Williams (1984-), actrice néo-zélandaise ;
 Bryce Williams (1980-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  ;
 Cara Williams (1925-2021), actrice américaine ;
 Carla Cotwright-Williams (1973-), mathématicienne américaine ;
 Caroline Williams (1957-), actrice américaine ;
 Caylor Williams (1991-), lutteur américain ;
  ;
  ;
 Charmaine Williams, femme politique canadienne en Ontario ;
 ChaRonda Williams (1987-), athlète américaine ;
 Chester Williams (1970-2019), rugbyman sud-africain ;
  ;
 Chris Bart-Williams (1974-), footballeur anglais ;
  ;
  ;
 Chuck Williams (1946-), joueur de basket-ball américain ;
 Cindy Williams (1947-2023), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
 Clarence Williams (1893-1965), pianiste, chef d'orchestre, compositeur américain ;
 Clarence Williams III (1939-2021), acteur américain ;
 Clifton Williams (1932-1967), astronaute américain ;
  ;
 Clough Williams-Ellis (1883-1978), architecte britannique ;
 Conrad Williams (1982-), athlète britannique, spécialiste du 400 mètres ;
 Cootie Williams (1910-1985), trompettiste américain de jazz et de rhythm and blues ;
  ;
 Cory Williams (1993-), coureur cycliste américain ;
 Cunnie Williams (1963-), chanteur de soul américain ;
 Dafydd Rhys Williams (1954-), astronaute américain ;
 Dan Williams (1987-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Danielle Williams (1992-), athlète jamaïcaine ;
 Danny Williams (1950-), premier ministre canadien de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Danny Williams (1989-), footballeur germano-américain ;
  ;
  ;
  ;
 Dean Williams (1956-), joueur de squash australien ;
 Deane Williams (1996-), joueur de basket-ball britannique ;
 Deniece Williams (1950-), chanteuse, compositrice et réalisatrice artistique américaine ;
 Deron Williams (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Desai Williams (1959-2022), athlète canadien, spécialiste du sprint ;
  ;
  ;
  ;
 Donna Williams (1963-2017), auteure australienne ;
  ;
 Earle Williams (1880-1927), acteur américain du cinéma muet ;
 Edward Gordon Williams (1888-1915), rameur, administrateur colonial puis officier britannique ;
 Edward H. Williams (1824-1899), médecin, cadre dans les chemins de fer et philanthrope américain ; 
 Eirian Williams (1955-), arbitre de snooker gallois ;
 Eleanor Williams (1884-1963), scientifique australienne ;
 Eliézer Williams (1788-1858), pasteur anglican américain et faux  ;
  ;
 Elliot Williams (1989-), joueur de basket-ball américain ;
 Ellis Williams (1951-), acteur américain ;
 Elmo Williams (1913-2015), réalisateur, monteur et producteur américain ;
 Emlyn Williams (1905-1987), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
  ;
 Esther Williams (1921-2013), nageuse et actrice américaine ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Frederick Ballard Williams (1871-1956), peintre américain ;
 Freeman Williams (1956-2022), joueur de basket-ball américain ;
 Gabby Williams (1996-), joueuse franco-américaine de basket-ball ;
  ;
 Garth Williams (1912-1996), illustrateur américain ;
 Gary Williams (1960-), footballeur anglais ;
 Gavin Williams (1979-), joueur de rugby samoan ;
 Geoff Williams (1957-), joueur de squash anglais ;
  ;
 Geron Williams (1991-), coureur cycliste guyanien ;
 Grace Alele-Williams (1932-2022), mathématicienne nigériane ;
 Grace Williams (1906-1977), compositrice galloise ;
 Graham Williams (1945-1990), scénariste et producteur de télévision britannique ; 
  ;
  ;
  ;
 Harcourt Williams (1880-1957), acteur, dramaturge et metteur en scène anglais ;
 Harland Williams (1962-), acteur, scénariste et réalisateur canadien ;
  ;
  ;
 Hayley Williams (1988-), chanteuse et auteur-compositrice américaine ;
 Heathcote Williams (1941-2017), poète britannique ;
 Heather Williams (1977-), physicienne britannique ;
 Helen Maria Williams (1761-1827), romancière anglaise ;
  (1847-1918), géologue américain ;
 Henry Williams (1792-1867), missionnaire britannique ;
 Henry Williams (1970-2018), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
 Howie Williams (1927-2004), joueur de basket-ball américain ;
  (1943-), mathématicien canadien ;
 Hugh Williams (1904-1969), acteur britannique ;
 Hugo Williams (1942-), poète anglais ;
 Ian Patrick Williams (19?-), acteur britannique ;
 Iñaki Williams (1994-), footballeur espagnol ;
 Isaac Williams (1802-1865), écrivian gallois ;
 Ivory Williams (1985-), athlète américain ;
 Jalen Williams (2001-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Jan-Michael Williams (1984-), footballeur international trinidadien ;
 Jane Williams (1798-1884), personnalité britannique
  ;
 Javonte Williams (2000-), joueur américain de football américain ;
 Jay Williams (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Jaylin Williams (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Jayson Williams (1968-), joueur de basket-ball américain ;
 Jeenathan Williams (1999-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Jessica Williams (1948-2022), pianiste et organiste de jazz américaine ;
 Jessica Williams (1989-) actrice et humoriste américaine, ancienne chroniqueuse ;
 Jim Williams (1968-) joueur de rugby à XV australien ;
 Jim Williams, compositeur britannique ;
 Joanna Williams (1981-), patineuse de vitesse sur piste courte britannique ;
 JoBeth Williams (1948-), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
 Jodie Williams (1993-), athlète britannique, spécialiste du sprint ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Jonah Williams (1997-), joueur de football américain ;
 Jordan Williams (1990-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
 Justin Williams (1981-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Katherine Williams (1908-1982), actrice américaine ;
 Kayla Williams (1993-), gymnaste américaine ;
 Kelli Williams (1970-), actrice américaine ;
 Kellie Shanygne Williams (1976-), actrice américaine ;
 Kenny Williams (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Kenrich Williams (1994-) joueur américain de basket-ball ;
 Kiely Williams (1986-), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Kimberly Williams (1971-), actrice, réalisatrice, productrice et monteuse américaine ;
 Kirsty Williams (1971- ), femme politique britannique ;
 Kris Williams (née en 1980), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine ;
 Kurtis A. Williams (-), astronome américain ;
 Larry B. Williams (1949-), producteur, acteur et scénariste américain ;
 Latavious Williams (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Lauren Williams, mathématicienne américaine ;
 Lauren Williams (1999-), taekwondoïste britannique ;
 Lauryn Williams (1983-), athlète américaine ;
 Lee Williams (1974-), acteur et mannequin britannique ;
  ;
 L. Pearce Williams (1927-2015), historien des sciences américain ;
 Leroy Williams (1941-2022), batteur américain ;
 Lia Williams (1954-) actrice britannique ;
 Lloyd Williams (1989-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Lona Williams (1966-), scénariste et productrice américaine ;
 Louis Williams (1986-), joueur de basket-ball professionnel ;
 Lucinda Williams (1953-), chanteuse américaine ;
  ;
 Lydia Williams (1988-), footballeuse australienne ;
 Maisie Williams (1997-), actrice britannique ;
 Maizie Williams (1951-), chanteuse britannique ;
 Malcolm Williams (1870-1937), acteur américain ;
 Malinda Williams (1975-), actrice américaine ;
  ;
 Margaret Lindsay Williams (1888-1960), artiste galloise ;
 Marguerite Williams (1895-1991), géologue américaine ;
 Mark Anthony Williams (1970-), acteur, scénariste et producteur britannique ;
  ;
 Martyn Williams (1975-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Marvin Williams (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Mary Rogers Williams (1857-1907), peintre américaine ;
 Mary Lou Williams (1910-1981), pianiste, compositrice de jazz américaine ;
 Matthew Williams (1982-), footballeur gallois ;
  ;
 Micheal Williams (1966-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  (1948-2006), claviériste américain (Commodores) ;
 Monier Monier-Williams (1819-1899), indianiste anglais ;
 Morgan Williams (1976-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Nafessa Williams (1989-), actrice américaine ;
 Natarsha Williams (1976-), coureuse cycliste australienne ;
  ;
 Neco Williams (2001-), footballeur international gallois ;
  ;
 Nikema Williams (1978), femme politique américaine ;
 Novlene Williams-Mills (1982-), athlète jamaïcaine ;
  ;
 Oshane Williams (1994-), coureur cycliste jamaïcain ;
 Patrick Williams (1939-2018), compositeur et réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Pharrell Williams (1973-), auteur-compositeur-interprète, producteur de musique, styliste et rappeur américain ;
  ;
  ;
 Pixie Williams (1928-2013), chanteuse néo-zélandaise ;
 Quinnen Williams (1997-), joueur de football américain ;
 Ralph Vaughan Williams (1872-1958), compositeur anglais ;
  ;
  ;
 Raymond Williams (1921-1988), professeur, essayiste et écrivain britannique ;
 Rebecca Williams (1988-), actrice anglaise ;
 Reggie Williams (1964-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Reggie Williams (1986-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
 Richie Williams (1970-), joueur américain de football ;
 Ricky Williams (1977-), joueur américain de football américain ;
 Rita Williams (1976-), joueuse de basket-ball américaine ;
  ;
 Robbie Williams (1974-), chanteur anglais ;
 Robbie Williams (1986-), joueur anglais professionnel de snooker ;
  ;
  ;
 Robin Williams (1951-2014), acteur et humoriste américain ;
  ;
 Ron Williams (1944-2004), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Ronni Williams (1995-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Rosalie Williams (1919-2009), actrice britannique ;
 Rowan Williams (1950-), archevêque de Cantorbéry ;
 Rowland Williams (1817-1870), théologien britannique ;
 Rozz Williams (1963-1998), parolier, musicien et poète américain ;
  ;
 Russell Williams, II (1952-), ingénieur du son américain ;
 Ruth Williams Khama (1923-2002), Première dame du Botswana de 1966 à 1980 ;
 Sammie Williams (19?-), tromboniste et chef d'orchestre américain ;
 Sam Williams (1991-), joueur de rugby à XIII australien ;
  ;
 Sandy Williams (19?-), auteure américaine ;
 Saul Williams (1972-), poète, écrivain, acteur et musicien américain ;
  ;
  ;
 Serena Williams (1981-), joueuse de tennis américaine ;
 Shammond Williams (1975-), joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
 Shana Williams (1972-), athlète américaine ;
 Shanésia Davis-Williams (1966-), actrice américaine ;
 Shane Williams (1977-), joueur de rugby à XV gallois ;
  ;
 Shawne Williams (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Shelden Williams (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Shirley Williams (1930-2021), personnalité politique britannique ;
 Simon Williams (1946-), acteur britannique ;
 Simon Williams (1979-), joueur d'échecs britannique ;
 Sly Williams (1958-), joueur américain de basket-ball ;
 Sonny Bill Williams (1985-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Stacey-Ann Williams (1999-), athlète jamaïcaine ;
  ;
 Stevie Williams (1979-), skateur américain ;
 Sunita Williams (1965-), astronaute américaine ;
  ;
 T. J. Williams (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Tad Williams (1957-), auteur américain ;
 Talcott Williams (1849-1928), journaliste, auteur et éducateur américain ;
 Talithia Williams, statisticienne et mathématicienne américaine ;
 Tamaiti Williams (2000-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  ;
 Tennessee Williams (1911-1983), écrivain américain ;
 Terrence Williams (1987-), joueur de basket-ball américain ;
 Tiger Williams (1954-), hockeyeur canadien ;
 Thomas Chatterton Williams (1981-), critique culturel et auteur américain ;
 Thomas Peers Williams (1795-1875), homme politique britannique ; 
  ;
 Timothy Williams (1946-), écrivain bilingue britannique ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Tonya Lee Williams (1957-), actrice de télévision canadienne ;
 Treat Williams (1951-), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Trevaia Williams-Davis (1968-), athlète américaine ;
 Tucky Williams (19?-), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Tylen Jacob Williams (2001-), acteur américain, frère de Tyler Jacob Williams et Tyrel Jackson Williams ;
 Tyler James Williams (1992-), acteur américain, frère de Tylen James Williams et Tyrel Jackson Williams ;
 Tyrel Jackson Williams (1997-), acteur américain, frère de Tylen Jacob Williams et Tyler James Williams ;
 Ulis Williams (1941-), athlète américain ;
 Valentin Williams (1883-1946), journaliste et écrivain britannique ;
  ;
 Venus Williams (1980-), joueuse de tennis américaine ;
 Wade Williams (1961-), acteur américain ;
 Walt Williams (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Walter E. Williams (1936-2020), économiste américain ;
 Walter Jon Williams (1953-), écrivain de science-fiction américain ;
 Walter Lee Williams (1948-), professeur américain d'anthropologie, d'histoire et d'études de genre ;
 Wayne Williams (1958-), tueur en série américain dont la culpabilité est remise en cause ;
  ;
  ;
 Yvette Williams (1929-2019), athlète néo-zélandaise, spécialiste de nombreuses épreuves dont le saut en longueur ;
 Zack Williams (1884-1958), acteur américain ;
 Zelda Williams (1989-), actrice américaine ;
 Ziaire Williams (2001-), joueur américain de basket-ball ;

personnages de fiction
 Ash Williams, anti-héros de la série de films Evil Dead ;
 Dave Williams, personnage de la série américaine Desperate Housewives ;
 Paul Williams, personnage de fiction du feuilleton télévisé français Les Feux de l'amour ;
 Remo Williams, personnage principal du film américain Remo sans arme et dangereux (Remo Williams: The Adventure Begins).

Pseudonyme 

 Christa Williams (1926-2012), chanteuse allemande.
 Williams (1983-), footballeur brésilien.

Toponymes 

 Puerto Williams, ville du Chili ;
 Williams, ville d'Australie ;
 Williams, ville de Californie ;
  ;
 Williams, ville d'Arizona ;
 Williams, ville d'Iowa ;
 Williams, ville du Minnesota ;
 Williams, ; ville d'Oregon ;
 Williams, cratère lunaire ;
 Mont Williams, montagne au Canada.

Autres 
 Williams, marque appartenant au groupe Unilever
 , fabricant d'outils industriels, filiale du groupe Snap-on
 Williams & Glyn, anciennes activités des banques britanniques Royal Bank of Scotland et NatWest
 Williams Electronics Games, communément appelée Williams, entreprise dans le secteur du jeu vidéo et du flipper, aujourd'hui nommée WMS Industries
 Renault Clio Williams, modèle de voiture
 Williams F1 Team, écurie de Formule 1
 Poire Williams, variété de poire

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis